Robert Ouko ist der Name folgender Personen:

* Robert Ouko (Politiker) (1931–1990), kenianischer Politiker
 Robert Ouko (Leichtathlet) (1948–2019), kenianischer Leichtathlet